

Astronomia 
 9471 Ostend – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Germania
 Ostend – quartiere di Francoforte sul Meno

Altro 
 Ostend Challenger – torneo professionistico storico di tennis su campi in terra rossa
 Ostend Pirates – squadra di football americano di Ostenda